

Brasil

Bahia 
 Convento do Carmo de Salvador
 Igreja da Ordem Terceira do Carmo (Salvador)
 Igreja do Carmo de Salvador

Minas Gerais 
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo (Diamantina)
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo (Mariana)
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo (Ouro Preto)
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo (Sabará)
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo (São João del-Rei)
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo (Serro)

Pernambuco 
 Basílica e Convento de Nossa Senhora do Carmo (Recife)
 Igreja da Ordem Terceira do Carmo (Goiana)
 Igreja da Ordem Terceira do Carmo (Recife)
 Igreja do Carmo de Olinda

Rio de Janeiro 
 Igreja da Ordem Terceira do Carmo (Rio de Janeiro)
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé

São Paulo 
 Igreja da Ordem Terceira do Carmo (Santos)
 Igreja da Ordem Terceira do Carmo (São Paulo)

Outros estados brasileiros 
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo (Pirenópolis) — em Goiás
 Convento e Igreja de Nossa Senhora do Carmo (São Luís) — no Maranhão
 Convento e Igreja de Nossa Senhora do Carmo (João Pessoa) — na Paraíba
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo (Belém) — no Pará

Portugal 
 Igreja do Carmo (Braga)
 Igreja do Carmo (Coimbra)
 Igreja do Carmo (Faro)
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo (Lagos)
 Igreja do Carmo (Porto)
 Igreja da Ordem Terceira do Carmo (Tavira)
 Igreja do Carmo (Torres Novas)
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo (Viana do Castelo)
Convento do Carmo (Moura)

Outros países 
 Igreja e Convento de Nossa Senhora do Carmo (Luanda) — em Angola
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo (Meersburg) — na Alemanha
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo (Macau) — na China

Desambiguações de templos